

Pessoas
Jason Statham - ator britânico

Localidades

Statham (Geórgia)

Desambiguação